Eucherio (figlio di Stilicone)  – figlio del generale romano Stilicone e di Serena, nipote e poi figlia adottiva di Teodosio I
Flavio Eucherio  – console romano, prozio dell'imperatore Arcadio
Eucherio di Lione  – monaco a Lerino e poi vescovo di Lione